Лаундс има више значења:
 Округ Лаундс (Џорџија)
 Округ Лаундс (Алабама)
 Округ Лаундс (Мисисипи)